Die TOTO Dutch Open 2022 waren die insgesamt 49. Austragung des vom Nederlandse Darts Board (NDF) ausgetragenen Dartturniers. Es wurde nach mehreren Verschiebungen aufgrund der COVID-19-Pandemie vom 10. bis zum 12. Juni 2022 im De Bonte Wever in Assen ausgetragen. Es war relevant für die Weltranglisten der World Darts Federation (WDF) und mit dem Rang „Platin“ ausgezeichnet.

Insgesamt wurden zehn verschiedene Konkurrenzen ausgespielt. Neu war dabei die Unterscheidung im Paradarts in die Klassen „sitzend“ und „stehend“, sowie der Doppelwettbewerb im Paradarts.

Ereignisse im Vorfeld 
Ursprünglich hätten die Dutch Open im Jahr 2021 vom 5. bis zum 7. Februar ausgetragen werden sollen. Die Registrierung für die Teilnehmer öffnet dabei traditionell am 1. Oktober des Vorjahres, also in diesem Fall am 1. Oktober 2020. Aufgrund der COVID-19-Pandemie verkündete der Veranstalter jedoch zuvor, dass der Start der Registrierung auf unbestimmte Zeit verschiebt. Als neuer Termin wurde dann am 23. Oktober 2020 seitens des WDF der 3. bis 5. September 2021 bekanntgegeben.

Am 16. Juni 2021 wurde verkündet, dass der niederländische Wettanbieter TOTO der neue Hauptsponsor des Turniers sein wird. Die Registrierung war dann ab dem 17. Juni 2021 möglich. Wie jedoch am 13. Juli 2021 verkündet wurde, kann aufgrund neuer Infektionsschutzmaßnahmen auch der neue Termin nicht eingehalten werden. Als neuer Termin wurde dann der 4. bis 6. Februar 2022 bekanntgegeben, die Registrierung dafür startete am 1. Oktober 2021 und sollte bis zum 16. Januar 2022 möglich sein. A. 10. Dezember 2021 teilte der Veranstalter jedoch mit, dass die Dutch Open erneut verschoben wurden, diesmal auf den 10. bis 12. Juni 2022. Die Registrierung endete num am 22. Mai 2022. Am 16. März 2022 konnte dann bestätigt werden, dass aufgrund weiterer Lockerungen seitens der Niederländischen Regierung das Turnier ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Am 5. Juni 2022 wurde die Auslosung für alle Konkurrenzen bekanntgegeben.

Herren

Einzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde bis zum Viertelfinale jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zur Runde der letzten 64 spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Die folgenden zwei Runden wurden dann im Modus Best of 7 Legs gespielt. Im Viertelfinale waren 5 Legs zum Sieg nötig.

Ab dem Halbfinale wurden die Partien in Sets gespielt. Ein Set gewann dabei der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheiden konnte. Die Halbfinals wurden im Modus Best of 3 Sets ausgetragen, im Finale wurde Best of 5 Sets gespielt.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Christoph Bargmann
  Nico Blum
  Pablo Cinus
  Stefan Cobau
  Werner Demmel
  Jens Dieckmann
  Fabian Dohle
  Patrick Ehlert
  Pascal Eßmann
  Jörg Fährmann
  Dennis Friese
  Thorsten Friese
  Simon Gassner
  Pedro Heijnen
  Joshua Hermann
  Christian Helmecke
  Tony Hübner
  Reiner Kathke

  Bahadir Kilinc
  Michael Klupsch
  Kevin Kollmann
  Felix Krone
  Marco Kurtz
  Marcus Maier
  Arthur Malek
  Daniel Marks
  Simon Miebach
  David Milz
  Gian-Luca Müller
  Daniel Papke
  Max Pauly
  Lasse Petersen
  Sebastian Pohl
  Mattijs Reuvekamp
  Nico Schunke
  Daniel Skoda
  Kevin Snijders

  Mathias Sparkuhle
  Sebastian Steinmetz
  Marcel Stöffer
  Erik Tautfest
  Werner te Kaat
  Nico Wagner
  Jens Ziegler
  Martin Zukunft
  Daniel Zygla

Luxemburgische Spieler
  Lex Kaufmann
  Jim Mayer
  Eric Weishaar

Österreichische Spieler
  Johann Binder
  Martin Binder

Schweizer Spieler
  Martin Bertschmann
  Sven Billig

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 64.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Im Halbfinale waren 4 Legs zum Sieg nötig, während im Finale Best of 9 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Angegeben sind alle Doppel, die unter der jeweiligen Flagge starten. Gemischte Doppel sind möglich.

Deutsche Doppel
  Christoph Bargmann/Patrick Ehlert (Letzte 1024)
  Thorsten Friese/Ralf Hoppenjans (letzte 512)
  Pedro Heijnen/ Jeremy van der Winkel (Letzte 128)
  Kevin Kollmann/Sebastian Steinmetz (Letzte 128)
  Arthur Malek/Bahadir Kilinc (Letzte 1024)
  David Milz/Martin Zukunft (Letzte 256)
  Matthijs Reuvekamp/Pa. Winters (Letzte 512)
  Nico Schunke/Daniel Zygla (Letzte 512)
  Werner te Kaat/Mathias Sparkuhle (Letzte 256)

Österreichische Doppel
  Martin Binder/Johann Binder (Letzte 1024)

Schweizer Doppel
  Martin Bertschmann/Roman Löffel (Letzte 1024)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Damen

Einzel

Qualifikation 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zur Runde der letzten 64 spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Danach spielte man bis zum Halbfinale Best of 7 Legs. Das Finale wurde schließlich im Modus Best of 9 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Irina Armstrong (Halbfinale)
  Silvia Ronny Fröhlich (Letzte 64)
  Marlene Klupsch (Letzte 128)
  Melanie Kunze (Letzte 128)

  Monique Lessmeister (Letzte 32)
  Maja Lewandowska (Letzte 256)
  Silke Lowe (letzte 64)
  Corrinna Sehnert (Letzte 64)
  Michaela Sternberg (Letzte 256)

  Lena Zollikofer (Letzte 32)

Österreichische Spielerinnen
  Sieglinde Binder (Letzte 256)
  Ursula Binder (Letzte 128)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 32.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Angegeben sind alle Doppel, die unter der jeweiligen Flagge starten. Gemischte Doppel sind möglich.

Deutsche Doppel
  Monique Lessmeister/Silke Lowe (Achtelfinale)

Österreichische Doppel
  Sieglinde Binder/Ursula Binder (Letzte 64)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Jugend

Jungen (U18)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spielerinnen
  Noel Albes (Letzte 128)
  Luis Breuer (Letzte 128)
  Enrico Frank (Halbfinale)
  Tim Grabowski (Letzte 64)

  Yorik Hofkens (Letzte 32)
  Josse Krabbenhöft (Letzte 128)
  Liam Mändl Lawrance (Viertelfinale)
  Luis Liptow (Letzte 64)
  Gian-Luca Müller (Letzte 128)
  Mavi Nitsch (Letzte 32)

  Adrian Schüler (Letzte 64)
  Maurice Stöffer (Letzte 64)
  Calvin Taron (Letzte 128 oder Letzte 64)
  Mats Theobald (Viertelfinale)
  Silas van Dielen (Letzte 64)
  Leif Winkler (Letzte 32)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Jungen (U14)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Lukas Arend (Halbfinale)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Mädchen

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Marlene Klupsch (Finale)
  Maja Lewandowska (Viertelfinale)
  Wibke Riemann (Halbfinale)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Paradarts

Stehend

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Ralf Huesmann (letzte 32)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Sitzend

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, das als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Übertragung 
Das Turnier wurde Live auf dem YouTube-Kanal des Nederlandse Darts Bond übertragen. Das Bühnenprogramm am Sonntag wurde zusätzlich in den Niederlanden auf RTV Drenthe übertragen.

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation (WDF)
 Offizielle Seite der Dutch Open Darts

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Assen
Dartwettbewerb in den Niederlanden